Александр Савенков:
 Савенков, Александр Ильич (род. 1957) — российский психолог и педагог.
 Савенков, Александр Борисович (род. 1982) — российский баскетболист.
 Савенков, Александр Николаевич (род. 1961) — российский юрист, представитель законодательного собрания Владимирской области в СФ РФ.